Beerwah kan avse:
 Beerwah, Queensland -  en liten stad i inlandet av Sunshine Coast, Queensland vid sidan av Glass House Mountains National Park
 Mount Beerwah - den högsta av Glass House Mountains
 Beerwah, Indien – en stad i Indien.